Русановский канал () — канал на Днепре вокруг жилого массива Русановка в Киеве. Территориально находится в Днепровском районе города.

Длина канала — 2 километра 700 метров, ширина — около 40 метров, глубина — 3—4 метра. Несудоходный.

Через канал построены 5 мостов: 3 автомобильных и 2 пешеходных.

Создан во второй половине 60-х годов XX века во время строительства жилого массива Русановка.

Литература

Ссылки 
 

Водные объекты Киева
Русановка (Киев)
Каналы Украины
Днепр